Кулвант Сингх Вирк (, ; 20 мая 1921, Пхулларван, округ Шекхупура, Пенджаб — 24 декабря 1987, Торонто) — индийский , писавший, в основном, на панджаби и английском, ,  . Ведущий автор современной пенджабской литературы.

Биография 
Сын мелкого фермера. Изучал английскую филологию. Работал в Центральном информационном бюро Индии. Помимо литературного творчества, работал на различных должностях в правительстве Индии. Был членом нескольких образовательных и литературных организаций. Кроме того, был профессором журналистики и массовых коммуникаций в Пенджабском университете в Патиале, редактором-основателем Punjabi Tribune.

Его рассказы были переведены на несколько других языков, включая русский и японский. На русский язык перевод сделан внучкой Льва Толстого Натальей.

В 1987 году перенёс инсульт. Умер в Канаде, куда отправился для излечения.

Творчество 
Считается пионером современной панджабской литературы. Автор ряда сборников рассказов. Признанный стилист. Язык его произведений — живой, разговорный язык современного Пенджаба. В его творчестве заметно влияние русской литературы (А. П. Чехов, М. Горький).

Избранная библиография 
Сборники
 1950 — «Утро»
 1951 — «Земля и небо»
 1954 — «Пучок соломы»
 1956 — «Мы — дети всевышнего»
 1958 — «Молочная лужа»
 1967 — «Новые люди»
 1974 — Бремя земли
 1980 — «Мои лучшие рассказы»

Награды 
 Премия Литературной академии — Sahitya Akademi Award (1968)

Ссылки 
 Remembering Kulwant Singh Virk, the tallest storyteller of Punjabi short story

Пенджабские писатели
Умершие от инсульта